BRD peut faire référence à :
 Bundesrepublik Deutschland, le nom officiel, en allemand, de l'actuelle Allemagne ainsi que celui de l'ancienne Allemagne de l'Ouest ;
  ;
 BRD - Groupe Société Générale (où BRD signifie Banca Română pentru Dezvoltare - Banque roumaine pour le développement), une filiale en Roumanie du Groupe Société Générale ;